«Э́йбар» (, ) — испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города в провинции Гипускоа. Население города — чуть более 27 000 человек. Собственниками клуба являются его болельщики, владеющие более 10 000 акций.

Клуб основан в 1940 году, домашние матчи проводит на арене «Ипуруа», вмещающей лишь 7 083 зрителей.

По итогам сезона 2013/14 «Эйбар» впервые вышел в Примеру, до этого лучшим достижением «Эйбара» в Испании было 4-е место в Сегунде в сезоне 2004/05.

История клуба 

Клуб образован в результате слияния двух футбольных клубов под названиями «Депортиво Галло» и «Юнион Депортиво Эйбарреса», но ранее был известен как «Сосьедад Депортиво Эйбар». Первоначально эта была нерегулярная команда (вплоть до сезона 1943/44), но в последующие годы он был реорганизован в более плотную футбольную единицу.

Выйдя в первый раз в своей жизни в Терсеру, в 1950 году, «Эйбар» достиг продолжения борьбы в Сегунде три года спустя, где провёл ближайшие пять сезонов, после чего снова вернулся в Терсеру, где провёл 25 из 28 лет своей футбольной жизни (Терсера стала четвёртым дивизионом в 1977 году, после создании Сегунды B). В 1988 году клуб вернулся в «серебряную категорию».

«Эйбар» был выгнан в третий дивизион, в конце сезона 2005/2006. Но он выиграл эту группу в следующем сезоне, где добрался до стадии плей-офф, дающей переход в Сегунду. «Эйбар» выиграл у «Оспиталет» 2:0. А в финале плей-офф выиграл 2:1 по сумме двух матчей у «Райо Вальекано», что позволило вернуться клубу в Сегунду.

По итогам сезона 2013/14, «Эйбар» впервые в своей истории квалифицировался в Высший Испанский Дивизион (Примеру). Выход в Примеру был ознаменован датой 25 мая 2014, когда «Эйбар» выиграл у «Алавеса» со счётом 1:0. «Эйбар» завершил сезон на первой строчке в турнирной таблице.

Первую в своей истории игру в Примере «Эйбар» выиграл дома у «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. В своём первом сезоне в Примере «Эйбар» занял 18 место и должен был вылететь в Сегунду. Однако из-за финансовых проблем — задолженностей клуба и отсутствие гарантий их погашений — клуб «Эльче» был автоматически понижен в классе в конце сезона, а «Эйбар» сохранил место в Примере.

Текущий состав

Выступления в чемпионате

Достижения 
Сегунда
 Победитель: 2013/14
Сегунда B
 Победитель (3): 1987/88, 2006/07, 2010/11
Терсера
 Победитель (7): 1950/51, 1952/53, 1961/62, 1962/63, 1966/67, 1981/82, 1985/86

Сезоны по дивизионам 
 Примера — 5 сезонов
 Сегунда — 26 сезонов
 Сегунда B — 7 сезонов
 Терсера — 28 сезонов
 Региональная лига — 4 сезона

Известные игроки 

  Хосе Гарате
  Дерек Боатенг
  Хаби Алонсо
  Мануэль Альмуния
  Иван Куэльяр
  Давид Сильва
  Тико
  Игорь Ледяхов
  Федерико Магальянес
  Дани Гарсия
  Серхи Энрич

Форма

Домашняя

Гостевая

Резервная

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Испании
ФК «Эйбар»